Pontogeneia är ett släkte av svampar. Pontogeneia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pontogeneia